Der Schweizerischer Handballausschuss (HBA) in der Schweiz meistens nur Handballausschuss war der Ausrichter der Schweizer Handballwettbewerbe zwischen 1939 und der Gründung des Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV) 1974.

Geschichte 
Die erste Sitzung des Handballausschusses fand am 26. und 27. Februar 1939 zwischen dem Eidgenössischen Turnverein (ETV) und dem Schweizerischen Fussball und Athletik-Verband (SFAV) in Bern statt. Der Vertrag wurde am 11. März 1939 in Kraft gesetzt.

Nach der Gründung des Schweizerischer Amateur-Leichtathletik-Verband (SALV), trat dieser an die Stelle des SFAV. Der Vertrag wurde 1939 nicht der Abgeordnetenversammlung des ETV unterbreitet. 18 Jahre später 1957 wurde daher die Rechtsgültigkeit des Vertrages von einem Kantonalturnverein angezweifelt und musste daher nachträglich durch den AV des ETV sanktioniert werden.

Der Schweizerische Katholische Turn- und Sportverband (SKTV) und der Schweizerische Arbeiter-Turn- und Sportverband (SATUS) schlossen sich am 24. Februar 1956 respektive am 1. Oktober 1961 dem Ausschuss an.

Mit der Auflösung des SALV (Fusion mit dem Eidgenössischer Leichtathletikverband zum Schweizerischer Leichtathletik-Verband SLV) 1971 bildeten die Handball des SALV den Schweizerischen Amateur-Handball-Verband (SAHV) und übernahmen die Stellung des SALV. Der SKTSV und SATUS fühlten sich bei der Transaktion übergangen, stimmten aber trotzdem zu.

Für die Teilnahme an einem schweizerischen Handballwettbewerb musste man Mitglied einer dieser Verbände sein.

Durch den grossen Wachstum des HBA wurde dieser de facto ein Verband, welcher sehr selbstständig handelte. Nach dem an den AV 1973 der vier Verbände eine Absiktserklärung gut geheissen wurde und der Vertrag über den HBA 1974 auslief, wurde der Schweizerische Handball-Verband gegründet. Der ETV zahlte dabei dem SHV über 5 Jahre 50 000 Franken und der SAHV löste sich auf und übertrug das gesamte Vermögen von 50 000 Franken, welches sie vom SALV bekamen dem SHV.

Organisation 

Der Handballausschuss (HBA) war den vier Verbänden unterstellt.

Der HBA hatte drei Kommissionen, Hallen- und Feldkommission und die technische Kommission. Diese Kommissionen besassen Komitees. Die Regionalkomitees organisierten die Meisterschaft der Regionalligen.

Vereinscup 
Der Vereinscup wurde an den Verein mit der besten Leistung über alle Mannschaften inklusive den Junioren vergeben. Er wurde das erste Mal 1956 vergeben.

Präsidenten

Einzelnachweise 

Schweiz
Verband #1
Handball #1
Gegründet 1939
Aufgelöst 1974